Эрнст Ташенберг:
 Ташенберг, Эрнст Людвиг (1818—1898) — немецкий энтомолог.
 Ташенберг, Эрнст Отто (1854—1922) — немецкий зоолог.